Krapina može značiti:

 Krapina, grad u Hrvatskoj.
 Krapina (rijeka), rijeka u Hrvatskom zagorju